Het ATP-toernooi van New Haven 1992 (officieel Volvo International) werd van 17 tot en met 23 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad New Haven. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Cullman-Heyman Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

New Haven
ATP-toernooi van New Haven